Burggymnasium oder Burgschule steht für:
 Burggymnasium Bad Bentheim
 Burggymnasium Altena
 Burggymnasium Essen
 Burggymnasium Friedberg
 Burggymnasium (Kaiserslautern)
 Burgschule (Königsberg) 
 Burg-Gymnasium Wettin, siehe Burg Wettin #Burg-Gymnasium

Siehe auch:
 Drei-Burgen-Schule in Felsberg (Hessen)